Fraser je lahko:

geografsko ime :
Fraser, reka v Kanadi
Fraser, Iowa, v Iowi v ZDA

priimek :
 Fraser (priimek)